Kaltenegg ist der Name folgender Orte:

 Kaltenegg (Gemeinde Sankt Jakob), Ortschaft von Sankt Jakob im Walde, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Inneres Kaltenegg, Katastralgemeinde von Rettenegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Äußeres Kaltenegg, Katastralgemeinde von Sankt Jakob im Walde, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Kaltenegg (Pass) Passübergang zwischen Rettenegg und Sankt Jakob im Walde, Steiermark

Siehe auch:
 Kalteneck
 Kaltenegger